Röstgraben ist ein Gewässername:

 Röstgraben (Wern), linker Auengraben zur Wern in Oberwerrn, Gemeinde Niederwerrn, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Röstgraben (Teufelsgraben), rechter Zufluss des Teufelsgraben (zum Escherbach, zum Nonnengraben, zur Gründlach) in der südwestlichen Gemeindeexklave der Gemeinde Kalchreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Siehe auch
 Röstegraben
 Röstigraben